

Cselekmény 

Leo és az édesanyja, Tasha elköltöznek a milliárdos feltalálóhoz, Donald Davenporthoz. Amikor Leo meg akarja keresni a szobáját, véletlenül rábukkan három bionikus tinédzserre, Adamre, Bree-re és Chase-re, akiknek különféle képességeik vannak: Adamnek szuperereje van, és lézer jön a szeméből, Chase szuperintelligens, Bree pedig szupergyorsasággal rendelkezik. Elviszi őket az iskolába, de a kalandok közepette, amibe három robot is belekeveredik, végül Leo újdonsült szuperember barátait majdnem összenyomja az újrahasznosító, de miután Dr. Davenport látja, hogy a bionikus gyerekek nemcsak kísérletek, és Leo igaz barátai, feloldja korábbi tilalmát, és megengedi, hogy Adam, Bree és Chase együtt járhassanak iskolába Leo-val.

Szereplők

Források 
A Szétzúz, felaprít és eléget az IMDb-n

Jegyzetek 

Laborpatkányok